MTQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitchell, Queensland (Australia)